Răchiți se poate referi la:

Răchiți, Botoșani
Răchiți, Gorj

Vezi și 
 Răchita (dezambiguizare)
 Răchitiș (dezambiguizare)
 Răchițele (dezambiguizare)
 Răchitova (dezambiguizare)
 Răchitoasa (dezambiguizare)